Луціє Градецька та Крістина Плішкова повинні були захищати титул, проте Плішкова вирішила не брати участі.

Градецька грала у парі з  Марією Боузковою й виграла турнір, здолавши в фіналі пару Вікторія Кужмова / Ніна Стоянович з рахунком 7–6(7–3), 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання
Основна сітка 

Prague Open - Doubles
WTA Prague Open